Como Batalla de Maturín podemos referirnos a los siguientes enfrentamientos militares de la Guerra de Independencia de Venezuela, fueron una serie de intentos realistas de tomar la urbe, guarnecida por los patriotas o republicanos:
 Primera Batalla de Maturín: 20 de marzo de 1813, victoria patriota.
 Segunda Batalla de Maturín: 11 de abril de 1813, victoria patriota.
 Tercera Batalla de Maturín: 25 de mayo de 1813, victoria patriota.
 Cuarta Batalla de Maturín: 12 de septiembre de 1814, victoria patriota.
 Quinta Batalla de Maturín: 11 de diciembre de 1814, victoria realista.